Алеут — мыс в Приморском крае России.

Название 
Назван в честь шхуны «Алеут», потерпевшей крушение 7 ноября 1877 года у берегов Японии.

География 
Мыс расположен на юго-восточном берегу бухты Миноносок. Выступает в бухту Рейд Паллада расположенную в западной части залива Посьета в заливе Петра Великого.

Примечания 

Мысы Приморского края